Mary Miller peut désigner :
 Mary Miller (1843-1921), fondatrice de la ville de Lafayette, au Colorado, première femme présidente de banque aux États-Unis, philanthrope ;
 Mary Miller (1929-2020), une actrice anglaise ;
 Mary Miller (1959-), une femme politique américaine.